Filmband steht für:

 ehemalige Auszeichnungen beim Deutschen Filmpreis, siehe Deutscher Filmpreis #Frühere Kategorien
 einseitiger Klebestreifen, siehe Klebeband #Filmband und Paketband

Siehe auch:
 Filmbund
 Filmrolle